Trofeum Pekki Rautakallio (fiń. Pekka Rautakallio -palkinto) – nagroda indywidualna w fińskich rozgrywkach hokeja na lodzie Liiga przyznawana corocznie najlepszemu obrońcy sezonu.

Nagroda dla najlepszego obrońcy ligi jest przyznawana od sezonu 1977/1978. Od 1995 trofeum nazwano imieniem i nazwiskiem hokeisty Pekki Rautakallio (ur. 1953), który jako pierwszy zdobywał to wyróżnienie.

Zdobywcy

Przypisy

Bibliografia 
 
 Lista na stronie Eliteprospects

Trofea i nagrody w hokeju na lodzie w Finlandii